Danilovskij rajon  
 Danilovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Jaroslavl'
 Danilovskij rajon – rajon di Mosca
 Danilovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Volgograd